Lastrolite è una varietà di muscovite. Nel 1904 Reinisch la descrisse in base a delle inclusioni sotto forma di aggregati lamellari verdi rinvenute in campioni provenienti da Neumark, presso Reichentach (Germania). Nel 1972 si stabilì che si trattava di muscovite fengitica per cui non fu più riconosciuta come specie a sé stante dall'International Mineralogical Association (IMA).

Collegamenti esterni 
 

Varietà di minerali